2 cieki w Polsce:
 Czarci Potok – potok, dopływ Szczawnika
 Czarci Potok – potok, dopływ Ścinawki

Zobacz też 
 czart